Dorotea est un prénom féminin et un toponyme pouvant désigner :

Prénom
Dorotea Bocchi (1360-1436), médecin et philosophe italienne
Dorotea Bussani (1763-1809), chanteuse d'opéra autrichienne
 (1816-1891), travailleuse sociale et vénérable espagnole
Dorotea Guerra, actrice et scénariste mexicaine
 (née en 1996), joueuse croate de handball
 (née en 1996), joueuse croate de badminton
 (morte en 2016), nageuse olympique argentine
 (c. 1647-fl. 1697), actrice de scène néerlandaise

Toponyme

Dorotea, localité de la province de Laponie, chef-lieu de la commune ci-dessous
Dorotea, commune du comté de Västerbotten

Autres 

La Dorotea, narration de prose de Lope de Vega (1632)
Santa Dorotea, titre cardinalice de l'Église catholique
Église Santa Dorotea, église romaine du quartier Trastevere

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme